Le grand soir – film del 1976 diretto da Francis Reusser
Le grand soir – film del 2012 diretto da Benoît Delépine e Gustave Kervern